UFC Fight Night: Vieira vs. Tate, также известный как UFC Fight Night 198 или UFC on ESPN+ 56 или UFC Vegas 43 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 20 ноября 2021 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Кетлин Виейра победила Мишу Тейт единогласным решением судей. В соглавном бою  Шон Брэди победил Майкла Кьезу единогласным решением судей.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в женском легчайшем весе между бразильянкой Кетлин Виейра (#7 в рейтинге) и бывшей чемпионкой Strikeforce и UFC в легчайшем весе американкой Мишей Тейт (#8 в рейтинге).

Анонсированные бои 

[*] Джоанна Колдервуд во время подготовки к бою с Тайлой Сантус вышла замуж за своего главного тренера Джона Вуда и взяла фамилию супруга - Вуд.

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

Все бойцы показали вес в лимитах своих весовых категорий.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Эдриан Янес vs. Дейви Грант
 Выступление вечера: Тайла Сантус

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
23 ноября после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Жермейн де Рандами (бывшая #1) покинул рейтинг женского легчайшего веса.

См. также 

 2021 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Счылки 
 

Турниры UFC Fight Night